Best-of steht für:

 eine Kompilation (Musik)

Best Of ist der Name folgender Musikalben:

 Best Of (Andrea-Berg-Album), 2001
 Best Of (Krokus-Album), 1999
 Best Of (LaFee-Album), 2009
 Best Of (Vanilla-Ninja-Album), 2005
 Best of Nena, 2010